Паскуалино Де Сантис () е италиански кинооператор.

Биография 
През 1945-1948 години учи в Експерименталния филмов център в Рим. От 1950 г. работи като асистент-оператор. Ученик е на Джани Ди Венанцо. От 1965 г. работи във всички филми на Франческо Рози, сътрудничи и с режисьорите Виторио Де Сика, Лукино Висконти, Федерико Фелини, Робер Бресон, Джоузеф Лоузи, Салваторе Сампери и други.

Внезапно умира от инфаркт на миокарда в Лвов, по време на снимките на филма на Франческо Рози „Примирие“ (по автобиографичната книга на Примо Леви).

Избрана филмография

Бележки

Външни препратки 
 
 

Италиански кинооператори